Prva hrvatska odbojkaška liga za sezonu 2000./01. je predstavljala deseto izdanje najvišeg ranga odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene. 
Sudjelovalo je dvanaest klubova, a prvak je treći put zaredom bila ekipa Rijeka - Kvarner banka.

Ljestvice

Prvi dio

Liga za prvaka 
Preneseni međusobni rezultati iz prvog dijela.

Unutarnje poveznice 
 Druga liga 2000./01.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2001/2002, Zagreb, 2002.
  

 

2000-01